Wayside Inn bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Wayside Inn (Louisiana), NRHP-ID: 80001706
 Wayside Inn (Massachusetts), NRHP-ID: 85002690